Miejscowości w USA:
 Boxford – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
 Boxford – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex

Gminy w USA:
 Boxford (ang. Boxford Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
W Wielkiej Brytanii:
 Boxford – miejscowość w hrabstwie Berkshire (Anglia)
 Boxford – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Boxford (dzielnica)